Het wereldkampioenschap superbike van Aragón 2022 was de eerste ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 9 en 10 april 2022 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Superbike

Race 1

Superpole

Race 2

Supersport

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
Aragón